Jänischken ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 Jänischken, 1938–1946 Hansruh, Kreis Pillkallen (1938–1946 Schloßberg), seit 1946: Saosjornoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad
 Jänischken, 1938–1946 Jänichen, Kreis Insterburg, seit 1946: Swoboda (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad